Никола Гашић (Мркоњић Град, 1902) је био југословенски филмски и позоришни глумац. Био је и менаџер продукције у филму Мајка Катина.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук  || Брадоња
|-
| 1954. || Аникина времена  || /
|-
| 1955. || Шолаја  || /
|-
| 1957. || Зеница   || /
|-
| 1959. || Ноћи и јутра  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Узаврели град   || /
|-
| 1963. || Радопоље   || /
|-
| 1964. || Човек из храстове шуме  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1902.
Југословенски глумци
Мркоњићани